Василий Трофимович Федин (02.08.1899 — 05.06.1988) — советский военачальник, участник Гражданской войны, Великой Отечественной войны. Генерал-майор танковых войск (1943).

Биография

Начальная биография 
Родился 2 августа 1899 года в селе Елизаветинка Инякинской волости Спасского уезда Рязанской губернии (ныне деревня Шиловского района Рязанской области). Русский.

Окончил 4 класса сельской школы (1913). До призыва в армию работала бондарем.

Член ВКП(б) с 1925 года. (п/б № 0262980).

Образование. Окончил 14-ю Полтавскую пехотную школу (1924), СТ КУКС «Выстрел»(1929), Ленинградские БТ КУКС (1932), АКУОС при Военная академия механизации и моторизации РККА имени И. В. Сталина., Высшие Академические курсы при Высшей военной академии им. Ворошилова (1949).

Служба в армии 
В РККА призван 22 мая 1919 года Астраханским уездным ВК. С 22 мая 1919 года красноармеец 11-го полка ВЧК 8-й армии Южного фронта. С июня 1919 года красноармеец 357-го стрелкового полка 40-й Богучарской стрелковой дивизии. С мая 1920 года красноармеец 68-го отдельного батальона войск внутренней охраны г. Астрахань. С июля 1920 года красноармеец отдельного запасного батальона 11-й армии город Астрахань.

С августа 1920 года курсант 8-х Астраханских пехотно-пулемётных курсов. С октября 1920 года курсант 14-й Полтавской военной школы командного состава.

С октября 1923 года помощник командира взвода 14-й Полтавской военной школы командного состава. С сентября 1924 года командир взвода 2-го Туркестанского полка 1-й Туркестанской стрелковой дивизии. С июля 1925 года и.д. командира роты 2-го Туркестанского стрелкового полка 1-й Туркестанской стрелковой дивизии. С мая 1926 года командир роты 2-го Туркестанского стрелкового полка 1-й Туркестанской стрелковой дивизии. С декабря 1926 года командир роты единоначальник 2-го Туркестанского стрелкового полка 1-й Туркестанской стрелковой дивизии.

С декабря 1928 года - слушатель Стрелко-тактических курсов усовершенствования комсостава им. III Коминтерна («Выстрел»).

С октября 1929 года командир роты 19-го стрелкового Нежинского полка 7-й стрелковой дивизии. С декабря 1930 года командир роты 6-го Туркестанского стрелкового полка 2-й Туркестанской стрелковой дивизии. С июня 1931 года командир роты единоначальник 6-го Туркестанского стрелкового полка 2-й Туркестанской стрелковой дивизии. С ноября 1931 года командир батальона 6-го Туркестанского стрелкового полка 2-й Туркестанской стрелковой дивизии.

С июня 1932 года слушатель Ленинградских бронетанковых курсов усовершенствования комсостава.

С сентября 1932 года помощник командира отд. танкового батальона 2-й Туркестанской стрелковой дивизии. С января 1933 года врид командира отд. танкового батальона 2-й Туркестанской стрелковой дивизии. С сентября 1932 года помощник командира отд. танкового батальона по т/части 2-й Туркестанской стрелковой дивизии.

С 4 июня 1934 года помощник командира 5-го механизированного полка по тех/части 5-й кавалерийской дивизии. С 22 сентября 1937 года и.д. помощника командира 22-й механизированной бригады по технической части (в 1938 году переименована в 26-ю легкотанковую бригаду). С 3 декабря 1939 года в распоряжении Военного совета Ленинградского ВО. С 14 мая 1940 года Помощник начальника по учебного-строевой части Казанских курсов усовершенствования технического состава.

В годы Великой отечественной войны 
Начало Великой Отечественной войны встретил в прежней должности. Приказом НКО № 04624 от 06.06.1942 года назначен начальником Казанской высшей офицерской технической бронетанковой школы (до 8 октября 1943 г. - Казанских Курсов Усовершенствования Военно Технического состава АБТВ Красной Армии).

С 26.11.1947 года. в распоряжении Командующего БТ и МВ.

С 15 июня 1948 года слушатель Высших Академических курсов при Высшей военной академии им. Ворошилова.

26.04.1949 года назначен Командующим БТ и МВ Архангельского военного округа.

С 15.02.1951 года в распоряжении 10-го отдела 2-го главного управления Генштаба СА. Затем военный советник при Командующем БТ и МВ в Китайской Народной Республике.

Приказом МО СССР № 03367 от 16.07.1954 года уволен в запас по статье 59 б. Жил в Москве. 

Умер 5 июня 1988 года. Похоронен в Москве на Востряковском кладбище.

Награды  
 Орден Ленина(21.02.1945), 
 два ордена  Красного  Знамени(03.11.1944),(15.11.1950), 
 Орден Отечественной войны I степени(06.04.1985),
 два Ордена Красной  Звезды (15.12.1943), (03.11.1944).

 Медалями
«За победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.» (09.05.1945), 
и другие.
 Знак МО СССР «25 лет Победы в Великой Отечественной войне» (24 апреля 1970)

Память 
 На могиле установлен надгробный памятник.
 Имя воина увековечено в Главном Храме Вооружённых сил России, и навсегда запечатлено на мемориале «Дорога памяти»

См. также 
 Архангельский военный округ
 Шиловский район
 1-я Туркестанская стрелковая дивизия (РККА)
 2-я Туркестанская стрелковая дивизия (1-го формирования)
 40-я стрелковая дивизия (РККА)

Примечания

Литература 
 

 Учётно-послужная карта.

Ссылки 
 
 Записи из ГУК
 на сайте Танковый фронт
 на сайте "Дорога памяти"
 Федин, Василий Трофимович

Генерал-майоры (СССР)
Выпускники курсов «Выстрел»
Выпускники Военной академии бронетанковых войск
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Танкисты Великой Отечественной войны